Soutěže v šachu na letní univerziádě 2013 probíhaly v budově dostihového závodiště v období 9. až 15. července 2013.

Turnaj probíhal podle švýcarského systému, ve kterém se v několika kolech šachisté utkávají podle matematického klíče nasazování. Za výhru mají 1. bod, za patový zápas 0,5. bodu a za prohru 0. bodů. Turnaj vyhrává šachista, který získá nejvíc bodů. Za nerozhodného stavu, neboli stejného bodového zisku se pořadí určuje podle systému zvaného Berger. V tomto případě se však použil místo pomocného systému Berger systém Buchholz.

Průběh soutěže
Turnaj žen nepřinesl velké překvapení. První tři nasazené šachistky si odnesly všechny medaile.

Deset nasazených šachistek po 4. kole prakticky okupovalo první desítku pořadí. Včele se držela se 4 body (maximální počet) Rumunka s Moldavskými kořeny Bulmagaová následována Číňankami, Ruskami a Mongolkami po 3,5 bodech. Rumunka své postavení jedničky následně přestala obhajovat a pořadím se pomalu posouvala dolů. Nakonec obsadila až 14. místo. 

V následujících kolech se utvořila trojice šachistek (Bodnaruková, Ťu a Čao), které se držely půlbodový odstup od ostatních. V 6. kole se domácí Ruska Bodnaruková ujala vedení s půlbodovým náskokem před Číňankami (obě v 6. kole společný zápas patovaly). Ruska však další dvě kola s Číňankami prohrála a klesla pořadím dolů. Naopak Čao a Ťu si získaly náskok před pronásledovatelkami. Před posledním kole byla v čele se 7 body Číňanka Čao následována krajankami Ťu (6,5b) a Tchan (6b) a Mongolkou Tövšintögsovou (6b). V posledním kole vedoucí Čao patovala zápas s Mongolkou a udržela náskok před Ťu, která patovala zápas s Gruzínkou Guramišviliovou. Mongolka svým patem proti zlaté Čao přišla nejen stříbrnou medaili, ale také o bronzovou medaili, protože Tchan v 9. kole zápas proti Bulmagaové vyhrála a osamostatnila se na třetím místě. Za vyrovnaného bodového zisku by totiž Mongolka měla lepší hodnocení podle Buchholze než obě Číňanky na druhém a třetím místě a stejné hodnocení jako první Čao. S největší pravděpodobností by podobně jako v soutěži mužů o zlaté medaili rozhodoval armageddonový zápas.

Soutěže se účastnila i Češka Eva Kulovaná. Studentka Vysokého učení technického v Brně zhruba potvrdila své nasazení do turnaje. Po výhře nad slabší soupeřkou však nepotvrzovala výhru nad soupeřkou s podobným nasazením. Hallajevová z Turkmenistánu ve čtvrtém kole k poražení určitě byla.

Výsledky žen

žluté pole = kvůli lichému počtu závodnic se nejhorší šachistka aktuálního pořadí hry neúčastnila a byl jí připočten bod.

Reference

Externí odkazy
Šachy na LU2013

Letní univerziáda 2013